Bergen - segunda maior cidade de Noruega.

Localidades
Bergen (Baixa Saxônia)
Bergen (Dacota do Norte)
Bergen (Média Francónia) 
Bergen (Renânia-Palatinado)
Condado de Bergen

Outros
Bergen - nome em língua flamenga para a cidade belga de "Mons".

Desambiguações de topônimos